sc, Sc:
 Sc – symbol chemiczny skandu
 sc (ang. simple cubic) – układ krystalograficzny regularny prymitywny (prosty)
 sc. (łac. scilicet) – to znaczy, to jest, mianowicie
 sc – Sc (dwuznak)
 Sc – symbol żyłki subkostalnej w systemie Comstocka-Needhama

SC:
 Służba Celna
 SC (monety) – oznaczenie monet rzymskich
 Star of Courage – australijskie odznaczenie cywilne
 
 SC – (ang. stem cells) komórki macierzyste

s.c.:
 spółka cywilna – rodzaj umowy cywilnoprawnej
 sub cutem – (łac.) zastrzyk podskórny